Бобринський (Бобринська) — російське прізвище.
 Бобринська Софія Олександрівна (у дівоцтві Самойлова) — фрейліна її Імператорської Величності Марії Федорівни, російська великосвітська дама, господиня успішного петербурзького салону. 
 Бобринський Георгій Олександрович (1863–1928) — російський державний діяч, граф, генерал-ад'ютант.
 Бобринський Олексій Олександрович (1852–1927) —  російський археолог, дослідник старожитностей у Криму та на Київщині, політичний і державний діяч, праправнук імператриці Катерини II і її фаворита Г. Г. Орлова.
 Бобринський Олексій Олексійович (1800–1868) — граф, засновник цукрової промисловості України, онук імператриці Катерини II і її фаворита Г. Г. Орлова.
 Бобринський Володимир Олексійович (1824–1898) — генерал-лейтенант, член Державної ради
 Бобринський Володимир Олексійович (політик) (1867–1927) – граф, член 2-ї і 4-ї Державної думи.

Див. також 
Бобринські

Російські прізвища